Stubal je lahko:
 Stubal, Aleksandrovac (Srbija)
 Stubal, Blace (Srbija)
 Stubal, Kraljevo (Srbija)
 Stubal, Vladičin Han (Srbija)